Emanuel Filibert van Savoye (Turijn, 16 april 1588 - Palermo, 3 augustus 1624) was een zoon van Karel Emanuel I van Savoye en was onderkoning van Sicilië.

Biografie 
Emanuel Filibert van Savoye werd geboren als de derde zoon van Karel Emanuel I van Savoye en zijn vrouw Catalina van Spanje in Turijn. Emanuel Filibert was voorbestemd tot een kerkelijke carrière en op twaalfjarige leeftijd trad hij in de orde van Malta. Toch prefereerde hij liever een militaire carrière. Samen met zijn twee oudere broers reisden ze naar Madrid en maakten daar hun opleiding af. Na de dood van Filips Emanuel keerden Emanuel Philibert en Victor Amadeus terug naar Savoye.

In 1610 keerde Emanuel Filibert terug naar Spanje en trad in dienst van Filips III van Spanje, deze benoemde hem tot groot-admiraal van Spanje. Diens opvolger, Filips IV van Spanje, benoemde Emanuel Filibert van Savoye tot onderkoning van Sicilië. Na twee jaar stierf hij aan een epidemie. Zijn lichaam ligt begraven in het Escorial

Portret 
In 1623 liet Emanuel Philibert van Savoye, Anthony van Dyck overkomen naar Palermo om van hem een portret te vervaardigen. Tegenwoordig is het schilderij te bewonderen in het Dulwich Picture Gallery in Londen.

Externe links 
Biografie op Crocereale

Huis Savoye
Onderkoning van Sicilië
Savoye, Emanuel Filibert 1588
Savoye, E